Simorcus är ett släkte av spindlar. Simorcus ingår i familjen krabbspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Krabbspindlar
Simorcus